Les mots incertus, incerta et incertum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « incertain ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots incertus, incerta et incertum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales (surtout des animaux). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : incertus, incerta, incertum.

Sciences humaines et sociales 
 En archéologie, un opus incertum est un appareil réalisé avec de petits moellons en pierre de dimension et de forme irrégulières, sans qu’on puisse y distinguer des assises bien différenciées.

Culture et société 
 Scriptor incertus de Leone Armenio est un historien byzantin qui n'est pas identifié avec certitude, auteur d'un récit des règnes de Michel I Rhangabé et de Léon V l'Arménien.

Notes et références 

Épithète spécifique